Highway Patrol steht für
 die Polizei vieler US-Bundesstaaten, siehe Staatspolizei #USA
 Highway Patrol (deutsch Streifenwagen 2150), US-amerikanische Fernsehserie der 1950er Jahre